Nouza ist der Familienname folgender Personen:

 Petr Nouza (* 1998), tschechischer Tennisspieler
 Jiří Nouza (* 1934), tschechoslowakischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Nuza